Słowo Daulatpur może dotyczyć: 
 Daulatpur – miasto w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Daulatpur – miasto w północnych Indiach, w stanie Pendżab
 Daulatpur – miasto w południowym Pakistanie, w prowincji Sindh
 Daulatpur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Bheri w dystrykcie Bardiya
 Daulatpur – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Saptari